Александр Викторович Едешко (; род. 28 января 1993, Гродно) — белорусский футболист, игравший на позиции полузащитника. Является племянником известного баскетболиста Ивана Едешко.

Клубная карьера 
Воспитанник «Немана», с 2010 начал попадать в основную команду. 17 июля 2010 отличился дублем в матче 1/16 финала Кубка Белоруссии против «Гомельжелдортранс».

В начале 2013 стал игроком светлогорского «Химика» и закрепился в основе. В феврале 2014 перебрался в «Городею», в составе которой обычно выходил на замену.

В январе 2015 года вернулся из аренды в «Неман». С гродненским клубом стал готовиться к сезону 2015 и в марте подписал новый контракт с «Неманом». Начало сезона пропустил из-за травмы, а в первом же матче после возвращения на поле, 30 мая против микашевичского «Гранита», отметился голом, который помог «Неману» одержать первую победу в чемпионате (2:0). В августе 2015 года по соглашению сторон оставил гродненский клуб и вскоре завершил карьеру.

Статистика

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Футболисты Белоруссии
Игроки ФК «Химик» Светлогорск
Игроки ФК «Городея»
Игроки ФК «Неман» Гродно